

Događaji 
Kornelije Sula postao apsolutni diktator u Rimu

Rođenja

Smrti